Пионерский сельсовет

Амурская область 

 Пионерский сельсовет Магдагачинского района, упразднён в 2004 году.

Курганская область 

 Пионерский сельсовет Макушинского района, упразднён в 2020 году.